The Gravel Institute ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die Videos zu politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen mit einem linken und linkspopulistischen Betrachtungswinkel erstellt. Sie zielt darauf ab, amerikanische konservative Organisationen, wie vor allem PragerU zu kontern. Sie steht dem linken Flügel der Demokratischen Partei nahe. The Gravel Institute ist  nach dem Gründer Mike Gravel, einem ehemaligen Senator der USA aus Alaska und zweifachem US-Präsidentschaftskandidat, benannt.

The Gravel Institute setzt sich für linke Denkweisen ein, wie Sozialismus, Umverteilung, Kritik an der Außenpolitik der Vereinigten Staaten und direkte Demokratie.

Geschichte 
Nachdem die Präsidentschaftskampagne von Mike Gravel für die Wahl 2020  beendet wurde, startete die Führung der Kampagne The Gravel Institute mit einer Spende von 25.000 US-Dollar von David Karp, dem Gründer von Tumblr. The Gravel Institute wird hauptsächlich von Henry Williams, David Oks und Henry Magowan geleitet, den Teenagern, die Gravels Präsidentschaftswahlkampf 2020 leiteten. Gravel selbst, der bei der Gründung des Instituts 90 Jahre alt war, ist nicht in das Tagesgeschäft eingebunden, sondern dient als Berater und berät zeitweise.

The Gravel Institute wurde mit dem ausdrücklichen Ziel gegründet, PragerU zu kontern. Williams sagte in einem Interview mit Salondie Themen, auf die wir man sich bisher fokussiert habe  und die gekontert wurden, seien von PragerU gesetzt worden. Laut der offiziellen Website besteht die Aufgabe des Instituts darin, "die Institutionen aufzubauen, die die Linke braucht, um zu gewinnen". Laut Oks sind die Hauptzielgruppe des Instituts Menschen, die in der Mitte stehen, aber keine besonders gut durchdachten politischen Überzeugungen haben, und fügt hinzu: "Ich glaube nicht wirklich, dass wir Menschen verändern können, die PragerU konsumieren."

Am 28. September 2020 hat The Gravel Institute das erste Video hochgeladen, das das Projekt offiziell vorstellt und von H. Jon Benjamin kommentiert wird. Ebenfalls hat The Gravel Institute am 28. September das erste Video hochgeladen, das sich auf ein bestimmtes Thema bezieht, mit dem Titel "Is "Big Government" Really the Problem?"

Am 5. Februar 2021 hat The Gravel Institute seine erste "Mini-Dokumentation" mit dem Titel "The Man Who Exposed Amazon" hochgeladen.

Am 20. April 2021 hat The Gravel Institute sein erstes „Shorts“-Video mit dem Titel „Legalize All Drugs“ hochgeladen.

Bis zum 30. November 2020 hatte The Gravel Institute rund 289.200 Follower auf Twitter und rund 126.000 Abonnenten auf YouTube. Bis Mai 2021 hatte das Institut fast 330.000 Twitter-Follower und rund 240.000 YouTube-Abonnenten.

Finanzierung 
The Gravel Institute wird finanziell vollständig durch direkte Spenden unterstützt, einschließlich Crowdfunding auf Patreon.

Kontroversen 
Im September 2020 antwortete The Gravel Institute auf einen Tweet des Journalisten Ian Miles Cheong zu Blue Lives Matter mit dem Tweet „Sag es mit mir: Sie tun es nicht“. Der Tweet wurde später gelöscht und Screenshots des Tweets wurden als Anlaufpunkt gegen das Institut gezeigt. Das Institut antwortete später auf einen Screenshot des gelöschten Tweets und sagte: "Entschuldigung, es war spät, also nur um es klar zu sagen: "blaue Leben" gibt es nicht. Daher spielen "blaue Leben" keine Rolle."

Erwähnenswerte Referenten und Mitwirkende 

 US-amerikanischer Philosoph und Aktivist Cornel West
 Slowenischer Philosoph Slavoj Žižek
 Ökonom Richard D. Wolff 
 Komiker H. Jon Benjamin
 Komiker David Cross
 NY State Senator Jabari Brisport
 Mitglied der NY-Staatsversammlung Zohran Mamdani
 Fordham Law Professor Zephyr Teachout
 Beitragende Redakteurin für aktuelle Angelegenheiten Briahna Joy Gray
 Professor für Geschichte der Princeton University, Matt Karp

Einzelnachweise 

Politik (Vereinigte Staaten)
Organisation (Vereinigte Staaten)